Seattle Sounders is de naam van verschillende voetbalclubs in de Verenigde Staten.

 Seattle Sounders (1974): voetbalclub die bestond van 1974 tot 1983 en speelde in de North American Soccer League
 Seattle Sounders (1994): voetbalclub die bestond van 1994 tot 2008 en speelde in de USL First Division
 Seattle Sounders FC: voetbalclub opgericht in 2007 die vanaf 2009 in de Major League Soccer speelt
 Seattle Sounders Women: voetbalclub opgericht in 2001 voor vrouwen